Hans Bang henviser til blandt andre:

 Hans Henriksen Bang
 Hans Nielsen Bang
 Hans Otto Bang